Joannes Gijsen, Nederlands bisschop
 Jo Gijsen (kunstenaar), beeldhouwer